Vizinho
 Vizinhos (filme de 2014)
 Vizinhos (filme de 2022)
 Vizinhos (série de televisão)

Desambiguação